Hans Richter pode referir-se a:

 Hans Richter (1843-1916), maestro austro-húngaro;
 Hans Richter (arquitecto), designer do Volksbühne em Berlin
 Hans Richter (artista) (1888-1976), artista americano nascido na Alemanha e realizador cinematográfico
 Hans Peter Richter (1926-1993), autor alemão de literatura infanto-juvenil
 Hans Werner Richter (1908-1993), novelista alemão do "Grupo dos 47"
 Hans Richter (carácter de ficção) — herói ficcional da novela 1633, irmão de Gretchen Richter/Gretchen Richter Higgins.

Desambiguação